Die Internationaux de Strasbourg 2021 waren ein Tennisturnier der Damen in Straßburg. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 23. bis 29. Mai 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren Elina Switolina im Einzel und die Paarung Nicole Melichar/Demi Schuurs im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internationaux de Strasbourg 2021 fand vom 22. bis 23. Mai 2021 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Straßburg